Blegen ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Blegen (1887–1971), US-amerikanischer Klassischer Archäologe
 Judith Blegen (* 1941), US-amerikanische Sängerin
 Theodore Christian Blegen (1891–1969), US-amerikanischer Historiker